Ilan est en relation avec Saint Sylvestre Gozzolini, abbé à Fabiano, 1267, fêté le  

Ilan est un prénom d'origine hébraïque (, qui signifie arbre).

Personnalités prénommées Ilan 
 Ilan Duran Cohen, cinéaste français.
 Ilan Ramon, premier spationaute israélien.
 Ilan Araújo Dall'Igna, footballeur brésilien
 Ilan Boccara,  footballeur néerlandais évoluant au poste de milieu de terrain ...
 Ilan Evans, guitariste
 Ilan Konan

Topologie 
 Comté de Ilan, l'un des 25 comtés de Taïwan transcrit en Yilan ou Ilan. 
 Ilan, ville à Taïwan transcrite en Yilan ou Ilan

Voir aussi 

Liste des prénoms

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme